Trzy metry nad niebem – powieść Federica Moccii
 Trzy metry nad niebem – hiszpański film z 2010, ekranizacja powieści